Tachov kan verwijzen naar de volgende Tsjechische plaatsen:
 okres Tachov, district
 Tachov (okres Tachov), gemeente in dit district
 Tachov (okres Česká Lípa), gemeente